Franco Castellano – regista e sceneggiatore italiano
 Franco Castellano – attore italiano